Чемпіонат Вірменії з футболу 2004 — 13-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобув Пюнік.

Клуби

Деталі 
Перед початком сезону після річної дискваліфікації єреванський «Арарат» об'єднався з капанським «Лернагорцом», який мав значні проблеми із фінансуванням, у клуб — «Лернагорц-Арарат». Під цією назвою команда стартувала у сезоні, але 8 червня його скоротили до «Арарат», хоча місцем проведення домашніх матчів був Капан. 19 червня клуб переїхав до Єревану та змінив назву з «Арарат» (Капан) на «Арарат» (Єреван), проте домашні матчі проводив у Воскеаті.

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки:
1. Клуб Міка взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як володар Кубку Вірменії 2005.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

2004
Вірменія